Onderdistrict in Indonesië
 Karangjambu (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Karangjambu (Balapulang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Karangjambu (Karangjambu), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Karangjambu (Sruweng), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java